Andra betydelser av pantheon hittas på pantheon (olika betydelser)

Pantheon eller panteon är en polyteistisk religions samling av gudar. Man kan alltså tala om hinduismens pantheon eller ett nordiskt pantheon och då sammanfattande mena alla de gudar som finns inom den specifika mytologin. Ordet kommer från grekiskans pan – "alla" och theos – "gud".

Källor

Polyteism